Miejscowości w USA:
 Buckman – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
Gminy w USA:
 Buckman (ang. Buckman Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison